Het taekwondotoernooi in de klasse tot 68 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op woensdag 9 augustus 2012.

Toernooischema

Hoofdtoernooi 

1 Gewonnen na verlenging.

Herkansingen

Bronvermelding 
  Loting

Mannen 68kg